Водяное колесо — механическое устройство для преобразования энергии падающей воды (гидроэнергии) в энергию вращательного движения с тем, чтобы на оси колеса можно было совершать работу. При подъёме воды на некоторый уровень в ней запасается соответствующая этому уровню потенциальная энергия, поэтому падающая вода может совершать работу. Обратное преобразование применяется в гребных колёсах, используемых в качестве движителя на судах.

Различают три основных вида водяного колеса для преобразования гидроэнергии в энергию вращательного движения:
 подливное (нижнебойное) водяное колесо (нория), КПД до 35 %;
 наливное (верхнебойное), КПД до 85 %;
 среднебойное, КПД до 75 %;

Применение 

 Для помола и просеивания зерна (водяная мельница).
 В ирригации — нория
 В сукновальном деле (с 1223, Германия).
 Для изготовления бумаги (с 1238, Испания).
 Для ковки железа (c 1197, Швеция)
 Для распиловки брёвен (не позже 1240)
 Для мятья и трепанья льна.
 Для привода генератора электрического тока (гидроэлектростанция).
 Для обратного превращения энергии в движение, например — Водоход Ивана Кулибина, гребные колёса на судах.
 Для ловли лососей, идущих на нерест (рыбное колесо).
 Для подъема руды из шахты (Чехия).

Возобновляемые источники энергии
Типы гидротехнических сооружений
Движители